Anstey (Hertfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Hertfordshire
 Anstey (Leicestershire), een plaats in het Engelse graafschap Leicestershire